Barreira peut désigner :

Patronyme 
 Edelmira Barreira, femme politique espagnole

Toponymes

Barreira, ville et municipalité de l'État du Ceará ;

Barreira, paroisse civile de la municipalité de Leiria, située dans le district de Leiria ;
 Barreira, paroisse civile de la municipalité de Mêda, située dans le district de Guarda.

Homonymie de toponyme